Rappmannsberg ist der Name folgender Orte:

 Rappmannsberg (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Rappmannsberg (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern